Gaio Cilnio Mecenate – patrizio romano promotore degli artisti e dei letterati latini (tra cui Virgilio ed Orazio)
 Mecenate – per antonomasia, colui il quale promuove e sostiene finanziariamente l'attività artistica